Das P&G Taiwan Women’s Open 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Taipeh. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 29. September bis 4. Oktober 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Taipeh